Filmek, sorozatok
 Molly, ausztrál film
 Molly, 2020-as amerikai film
 Molly, 2016-os ausztrál minisorozat
 Molly, 1973-as musical
 Molly, egy szereplő a Bubbi Guppik című sorozatban
Zene
 Molly, Bobby Goldsboro dala
 Molly, Lil Pump dala
 Molly, Cedric Gervais dala
 Molly, Tyga dala
 "Molly (16 Candles Down the Drain)", a Sponge rockegyüttes dala
 "Molly", dal a Mindless Self Indulgence Tight című albumáról
 "Molly", Mike Oldfield dala a QE2 albumról 
 "Molly", a Ween együttes dala a The Pod című albumról
Települések
 Aşağı Mollu azerbajdzsáni település, Molly-nak is hívják
 Mollie (Indiana), lakatlan amerikai falu